Paul Mancini (1636-), fils de Geronima Mazzarini et du baron Michele Mancini et neveu de Mazarin, frère de Laure-Victoire, Olympe, Marie, Philippe, Hortense, Alphonse et Marie Anne Mancini.

Proche ami de Louis XIV et capitaine de chevau-légers, il fut mortellement blessé, le , lors de la bataille du faubourg Saint-Antoine à Paris à la fin de la Fronde.

Le jeune roi le pleura sincèrement.

Références

Liens internes 
 Famille Mancini
 Pierre Mazzarini

Bibliographie 
 Pierre Combescot, Les Petites Mazarines, 1999, Grasset/Livre de Poche.

Liens externes 
 

Naissance à Rome
Personnalité italienne du XVIIe siècle
Personnalité française du XVIIe siècle
Naissance en 1636
Décès en juillet 1652
Personnalité de la Fronde